Mujezinović ist der Familienname folgender Personen:

 Abedin Mujezinović (* 1993), bosnischer Leichtathlet
 Mustafa Mujezinović (1954–2019), bosnisch-herzegowinischer Wirtschaftsmanager, Diplomat, Politiker (SDA), Ministerpräsident